Ehrbare Ganoven bezeichnet:

 Ehrbare Ganoven (1986), französische Kriminalkomödie von Costa-Gavras
 den Alternativtitel einer US-amerikanischen Kriminalkomödie von Sidney Lumet (1989), siehe Family Business